Силлабаб () — британский десерт из густых сливок, взбитых вручную с сахаром и белым вином. Был особенно популярен в период с 16 по 19 век, однако нередко готовится и сегодня.

Самые ранние рецепты силлабаба описывают его, как густой напиток из молока, створоженного благодаря добавлению сидра. В этом варианте силлабаб был максимально близок к поссету — другому популярному английскому десертному напитку того периода. Современный силлабаб обычно представляет собой десерт из взбитых вручную густых сливок, сахара и белого вина, ароматизированный лимоном (но ароматизатор может быть и другим). Силлабаб подают в креманках или бокалах различной формы, едят его чайной ложкой. Лимонный силлабаб имеет густую и воздушную консистенцию, умеренно сладкий, с лёгкой кислинкой вкус. Существуют безалкогольный вариант силлабаба (с яблочным соком) и вариант без добавления сахара. Вместо белого вина в современных рецептах иногда может использоваться виски или просекко.

Фактически, силлабаб представляет собой нечто среднее между популярными в Великобритании десертами на основе сливок — кранаханом и трайфлом с одной стороны, и десертами из категории винных кремов (таких, как итальянский сабайон, немецкий десерт Вельфов и французский шодо) с другой. Однако, по своему происхождению силлабаб — это напиток, родственный поссету и более позднему эг-ногу (от которого, в свою очередь, произошёл  современный молочный коктейль).  

Происхождение слова «силлабаб» неизвестно. Исторически оно могло писаться по-разному («solybubbe», «sullabub», «sullibib», «sullybub», «sullibub»), в современном английском закрепилось написание «syllabub». Силлабаб упоминается в произведениях таких английских авторов, как Джон Хейвуд (16 век), Сэмюэл Пипс (17 век) и Томас Хьюз (19 век).

Примечания

Литература 
 Alan Davidson. The Oxford Companion to Food. OUP Oxford. p. 800 ISBN 978-0-19-104072-6.

Английская кухня
Десерты